Ervedal ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Ervedal (Avis)
 Ervedal (Oliveira do Hospital)